Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Litouwse gemeenten.

 
Litouwen
 
Vlaggen